Yaco kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Yaco (ort i Bolivia), La Paz,

Brasilien 

 Rio Iaco (vattendrag), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar